

Sigle 
 Robot Wars – programma televisivo

Codici 
 RW – codice vettore IATA di Republic Airlines
 rw – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua kinyarwanda
 RW – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Ruanda

Informatica 
 .rw – dominio di primo livello del Ruanda
 RW – sigla per dischi ottici riscrivibili

Altro 
 RW – targa automobilistica di Rottweil (Germania)
 RW Edizioni – casa editrice italiana